El nombre RA 2 puede referirse a:
RA-2 un reactor nuclear en Argentina que tuvo un accidente en 1983
Command & Conquer: Red Alert 2, un videojuego de estrategia en tiempo real.